Duke Nukem Advance — видеоигра в жанре шутер от первого лица для портативной игровой консоли Game Boy Advance. Имеет множество элементов (звуки, графика, уровни), позаимствованных из Duke Nukem 3D, однако использует и свои собственные.

В начале игры можно выбрать 4 уровня сложности. Присутствует многопользовательский режим до четырёх игроков. Возможность сохранить прогресс появляется при завершении каждого уровня, с пятью слотами сохранения игры на выбор.

Реакция критики 
Крейг Харрис из IGN дал игре 9 из 10 баллов, назвав её «без сомнения, самым забавным шутером от первого лица на GBA на сегодняшний день». Обозреватель GameSpot Фрэнк Прово сравнил игру с оригиналом, отметив, что игра не выделяется по сравнению с ним, но «является лучшим шутером, попавшим на GBA после Doom». Мартин Тэйлор из Eurogamer дал игре 8 из 10 баллов, написав, что «игра не создает ничего нового в жанре, и не задержит вас на несколько месяцев, но она выглядит неплохо и играется хорошо, чего нельзя сказать о некоторых её конкурентах».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2002 года
Duke Nukem
Игры только для Game Boy Advance
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, разработанные в Австралии